Стромовка (от  — «дерево»), первоначально Королевский заповедник () — крупный парк к северу от центра Праги в районе Бубенеч. В настоящее время занимает 95 га.

История 

Основан в XIII веке как королевский заказник для охоты на оленей; считается, что его основал Пржемысл Отакар II. В конце XV века Владислав II Ягеллон построил здесь охотничий домик, позднее перестроенный в летний королевский дворец. В XVI веке при Рудольфе II заказник стал приобретать черты ландшафтного парка. С 1804 года открылся для публики в качестве городского парка. Затем его площадь несколько раз сокращалась: при прокладке железнодорожных путей, строительстве Академии изобразительных искусств, пражского планетария, выставочного комплекса и т. п.

В настоящее время является пейзажным парком в английском стиле. Имеет охранный статус памятника природы а также памятника культуры.

Примечания 

Дендропарки
География Праги
Культурные памятники Чехии в Праге